È stata la prima edizione del torneo.

In finale John Millman ha sconfitto Adrian Mannarino con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Benoît Paire (secondo turno)
  Miomir Kecmanović (secondo turno)
  Adrian Mannarino (finale)
  John Millman (campione)

 Tennys Sandgren (primo turno)
 Aleksandr Bublik (primo turno)
 Tommy Paul (quarti di finale)
 Jordan Thompson (secondo turno)

Wildcard 

  Dmitry Popko (primo turno)
  Andreas Seppi (secondo turno)

 Timofei Skatov (primo turno)

Qualificati 

  Damir Džumhur (primo turno)
  Aslan Karacev (primo turno)

 Emil Ruusuvuori (semifinale)
 Yūichi Sugita (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Astana Open 2020